Демеши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демеши — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Демеши — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Демеши — деревня в Палкинском районе Псковской области.